En Pologne, Rosocha est le nom de plusieurs localités :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Rosocha, village du powiat de Kalisz,
 Rosocha, village du powiat de Konin,
 Rosocha, village du powiat de Koło.

 dans d'autres voïvodies :
 Rosocha, village de la voïvodie de Łódź,
 Rosocha, village de la voïvodie de Mazovie,
 Rosocha, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Rosocha, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.